Breide Rantzau henviser til blandt andre:

 Breide Rantzau (1506-1562) til Bollingstedt (1506-1562) - slesvig-holstensk statholder
 Breide Rantzau (1556-1618) til Rantzausholm (1556-1618) - dansk rigsråd og statholder